Karaisalı (district), een Turks district in de provincie Adana 
 Karaisalı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Karaisalı